

Presentación previa 
Ryan Harrison fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Taylor Fritz derrotó en la final a Dudi Sela.

Cabezas de serie 

  Dudi Sela (Finalista)
  Bjorn Fratangelo (Primera ronda)
  Alejandro González (Primera ronda)
  Igor Sijsling (Primera ronda)

<ol start=5>
  Aleksandr Nedovyesov ''(Primera ronda)
  Grega Zemlja ''(Primera ronda)
  Renzo Olivo ''(Primera ronda)
  Taylor Fritz (Campeón)</li>
</ol>

 Cuadro final 

 Cuadro superior 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
|RD1= Primera ronda
|RD2= Segunda ronda
|RD3= Cuartos de final
|RD4= Semifinales

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Dudi Sela
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Uladzimir Ignatik 
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=64
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Dayne Kelly
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Daniel Evans
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Peter Polansky
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Frances Tiafoe
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Jan Šátral
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=5
| RD1-team08=}
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Igor Sijsling
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Hiroki Moriya
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Andrey Golubev
| RD1-score11-1=79
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Brydan Klein 
| RD1-score12-1=67
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Márton Fucsovics 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2='''6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Matteo Donati
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15=

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Happy Valley 2016